Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 806 dans le monde.
 
 RS-806 au Brésil
 Route nationale 806 en France
 Route européenne 806 au Portugal